Loch Broom kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Broom (sjö), Skottland, Perth and Kinross, 
 Loch Broom (vik), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar